Basipterini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Basipterini
 Gênero Basiptera
 Gênero Diastrophosternus

Basipterini
Tribos de cerambicídeos